Minskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Minskoje (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk in der Oblast Kaliningrad (Groß Pelledauen, 1938–1946 Jungferngrund, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 ehemaliger Name von Starominskaja im Rajon Starominskaja in der Oblast Krasnodar